Friedrich Warnecke ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Warnecke (Heraldiker) (1837–1894), deutscher Heraldiker und Kunsthistoriker
 Friedrich Warnecke (Musiker) (1856–1931), deutscher Kontrabassist und Musikpädagoge 
 Friedrich Warnecke (Offizier) (1898–1968), deutscher Generalmajor